| mål        = {{#expr: 
 233 +
 156 +
 15
}}
| publik     = 
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| medalj1    = 
| medalj1text= Malmö FF (15:e titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= Hammarby IF
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2022/2023
}}
Svenska cupen i fotboll 2021/2022 var den 66:e säsongen av Svenska cupen i Sverige. Svenska cupen spelades med två omgångar under 2021 där lagen från Allsvenskan och Superettan gick in i den andra omgången. Malmö FF tog sin femtonde cuptitel och första sedan 1989 då man besegrade de regerande cupmästarna Hammarby IF efter straffsparksläggning med 4–3.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Totalt deltar 64 lag i den andra omgången och består av lag från Ettan eller lägre.

Omgång 2

Gruppspel

Kvalificerade lag

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser